Downshire steht für: 

 Downshire-Kliffs, Kliffs im Viktorialand, Antarktika
 Downshire Hill, Straße in London
 einen Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Chambers Motors